Il singolare del torneo di tennis Dewar Cup 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 7-6.

Teste di serie 
 Jimmy Connors (campione)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Tom Okker (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1974